Nucci est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Avanzino Nucci (1552-1629), peintre italien ;
 Christian Nucci (1939-), homme politique français, ministre de la coopération ;
 Danny Nucci (1968-), acteur autrichien ;
 Laura Nucci (1913-1994), actrice italienne ;
 Leo Nucci (1942-), baryton italien ;
 Maurizio Nucci (1968-), joueur italien de volley-bal

Patronyme italien
Homonymie de patronyme